AVOS Systems Inc., es una empresa fundada por Chad Hurley y Steve Chen quienes, en 2005, fundaron YouTube. Antes de YouTube, Hurley y Chen eran empleados de PayPal, un servicio de pagos en línea comprado por eBay. Esta empresa realizó dos compras de empresas: en abril de 2011 compró a Yahoo! el servicio Delicious, y en mayo del mismo año adquirieron Tap11, un servicio de analítica en redes sociales, como Facebook y Twitter. Esta última adquisición fue hecha con el objetivo de «dotar a los consumidores y editores, con bastante profundidad, recomendaciones e informes relevantes [de sus marcadores de Delicious]».

Véase también 
Delicious
YouTube

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de AVOS

Empresas de Internet
Empresas de California